Niehl ist der Name folgender Orte:

 Niehl, Ortsgemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz
 Niehl (Köln), linksrheinischer, nördlicher Stadtteil von Köln, Nordrhein-Westfalen

Niehl ist der Name folgender Häfen
 Hafen Niehl I, linksrheinischer Kölner Häfen mit Güterumschlag in Köln-Niehl
 Hafen Niehl II,  linksrheinischer Kölner Hafen mit Güterumschlag in Köln-Merkenich

Siehe auch:
 Niel
 Nil (Begriffsklärung)
 Neal, Neale
 Neil, Neill